Eine Bildwandlerröhre ist eine Elektronenröhre, die ein optisches Bild umformt. Dazu zählen:

 Bildverstärkerröhren, die das optische Bild wiederum in ein optisches Bild wandeln
 Bildaufnahmeröhren, die das optische Bild in elektrische Signale zur Übertragung wandeln